Kirchplatz ist der Name folgender U-Bahnhöfe:
 U-Bahnhof Kirchplatz (Düsseldorf), Düsseldorf
 U-Bahnhof Kirchplatz (Frankfurt am Main), Frankfurt am Main